Ло́кса () — городской муниципалитет в уезде Харьюмаа, Эстония.

География 
Самый северный город Эстонии. Расположен на берегу Финского залива Балтийского моря в 60 км к востоку от Таллина. Площадь — 3,82 км2. В окрестностях города есть множество достопримечательностей, красивые озёра, сосновый лес.

История 
Первое письменное упоминание о поселении Локса относится к 1629 году. В 1879 году местный граф Стенбок построил в Локса небольшой кирпичный завод, и кирпич из местной глины оказался настолько хорош, что его стали вывозить морем (для чего был построен порт) в Ригу, Кронштадт, Хельсинки. По легенде, 50 процентов домов столицы Финляндии выстроены из локсаского кирпича.

В 1905 году граф Стенбок построил порт близ устья реки и проложил конно-железную дорогу между портом и кирпичным заводом. Кроме кирпича, через порт вывозили пиломатериалы в Англию и картон фабрики Йоавески — в Данию. Тогда же Стенбок построил эллинг и стал строить и ремонтировать парусники и лодки.

В 1948 году Локса получил статус посёлка. В 1950–1957 годах Локса был центром Локсаского района.

В ходе административно-территориальной реформы 2017 года город не был объединён с соседними муниципалитетами, хотя его население было значительно ниже установленного порогового значения в 5 тысяч человек.

Население 
В 1990 году в городе проживало 4325 человек. По данным переписей населения Эстонии, число горожан неуклонно и постоянно снижается: в 2001 было 3500 жителей, в 2011 году численность населения снизилась до 2759 человек, из них 845 (30,6 %) — эстонцы. По состоянию на 1 января 2020 года в городе насчитывался 2541 житель.

Образование и культура 
В Локса работают гимназия(с русскими классами обучения), дошкольные учреждения, спортивный центр, бассейн, музыкальная школа, кафе, магазины.

Религия 
В городе действуют: 

 православная церковь святого праведного Иоанна Кронштадтского(перестроена в начале 2000-х из здания детского сада) 
 лютеранская церковь святой Девы Марии (была построена в 1847-1853 годах).
 дом молитвы, которым пользуется Локсаская баптистская община
 Зал царства свидетелей Иеговы

Известные уроженцы 
 Ильмар Микивер (; 1920—2010) — эстонский журналист и критик.
 Максим Ликсутов — руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
 Олев Микивер (; 1922—1994) — эстонский художник.

Галерея

Примечания

Источники

Комментарии

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета Локса 

Города Эстонии
Харьюмаа